Stanisław Wiącek (1915-1992) – podporucznik czasu wojny Armii Krajowej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Wiącek (1925-1982) –  pułkownik pilot Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej